Covas steht für:

 Covas (Vivero), ein Parroquia in Galicien, Spanien

Personen:
 Bruno Covas (1980–2021), brasilianischer Politiker (PSDB)
 Guillermo Covas (1915–1995), argentinischer Botaniker
 Mario Covas (1930–2001), brasilianischer Politiker

Gemeinden und Orte in Portugal:
 Covas (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada
 Covas (Tábua), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tábua
 Covas (Vila Nova de Cerveira), Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Cerveira
 Covas (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde

 Covas do Barroso
 Covas do Douro
 Covas do Rio